Vienna Open 2018, właśc. Erste Bank Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Vienna Open rozgrywany w dniach 22–28 października 2018 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 788 570 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Austrii